Gumminase oder Gummischnauze ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für verschiedene Triebwagen mit Gummiwülsten an der Front, durch die ein Übergang zwischen mehreren, aneinander gekuppelten Triebwagen möglich wird:
 DSB Baureihe MF (IC3) (Dänemark), sowie weitgehend baugleich
 SJ Y2 (Schweden)
 IC3 (Israel)
 IC2 (Dänemark)
 DSB Baureihe ER (IR4) (Dänemark)
 SJ X31K (Schweden)
 SJ X32K (Schweden)
 NMBS/SNCB-Reihe AM 96 (Belgien)